

Anno 
 1894 – (MDCCCXCIV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1894 a.C.

Matematica 
 1894 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1894 Haffner – asteroide della fascia principale del sistema solare